Piilijärvi (meer), een meer binnen de Zweedse gemeente Kiruna in de provincie Norrbottens län
 Piilijärvi (plaats), een dorp binnen de Zweedse gemeente Kiruna aan het gelijknamig meer